Topônimos
 Blumenau —  município do estado de Santa Catarina, Brasil

Pessoas
 Hermann Blumenau —  fundador da cidade de Blumenau

Esportes
 Blumenau Esporte Clube —  antigo clube de futebol de Blumenau
 Blumenau Sport Club Madureira —  antigo clube de futebol inspirado no Blumenau Esporte Clube
 Blumenau Riesen —  time de futebol americano de Blumenau

Desambiguação